Hirky (ukrainisch ; russische Entsprechung Gorki/Горки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Hirky (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Hirky (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Hirky (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Hirky (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Hirky (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl, siehe Hirky (Putywl)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Hirky (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljubeschiw, siehe Hirky (Ljubeschiw)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Hirky (Ripky)

Siehe auch:
 Gorki
 Horky